Покомчи:

 Покомчи — индейское народ группы майя, живущий в центральной части Гватемалы
 Покомчи — язык народа покомчи, относится к майяской семье языков.